Lahdensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lahdensaari (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 
 Lahdensaari (ö i Birkaland), Övre Birkaland, 
 Lahdensaari (ö i Södra Savolax), Pieksämäki, 

Robotskapade Finlandförgreningar